USS Lardner je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Lardner (DD-286) 
 USS Lardner (DD-487)

Lardner